Гурово — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта), входит в состав Раковской сельской территории городского округа «город Михайловка» Волгоградской области России. Население  человек ().

История

География 
Расположен в северо-западной части области, в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Железнодорожная.

Абсолютная высота 128 метров над уровня моря
.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 4 человек мужчин — 3, женщина — 1 (75,0 и 25,0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % из общей численности населения в 4 человека

Инфраструктура 

Железнодорожный разъезд Гурово

Транспорт 
Железнодорожный и автомобильный транспорт (по просёлочным дорогам).

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты городского округа город Михайловка